Caiçara (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Caiçara (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul